Bethwaite est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1920-2012), architecte naval australien et ses enfants :
 Julian Bethwaite (1957-), architecte naval australien.
  (1948-), navigateur australien, compétiteur aux Jeux Olympiques ;
  (1955-); navigatrice australienne, compétitrice aux Jeux Olympiques.

Patronyme anglais